Sergio Ramírez può riferirsi a:

Sergio Ramírez Mercado (1942-vivente) - scrittore e politico nicaraguense
Sergio Ramírez D'Ávila (1951-vivente) - calciatore uruguaiano